Оте́ль-де-Віль (, буквально — «Ратуша») — термін, що має такі значення:
 Отель-де-Віль — паризький палац, в якому з 1357 року розміщуються паризькі муніципальні органи влади.
 Площа Отель-де-Віль — площа перед міською мерією в 4-му муніципальному окрузі Парижа.